Cet article présente la saison 2008-2009 de l'AS Monaco.

Ricardo entame sa deuxième saison sur le banc de l'AS Monaco.

Côté direction, Jérôme de Bontin continue sa présidence entamée en avril de la même année. 
Il décide de faire venir Freddy Adu, agé de 19 ans, pour exporter l'image de l'ASM aux Etats-Unis.

Cette saison marque aussi le départ d'un joueur cadre de l'effectif : Lucas Bernardi, présent durant 8 saisons au club, et pénultième rescapé de la finale de Ligue des champions 2003-2004.

Pour la troisième année consécutive, le club ne joue pas de coupe d'Europe.

Effectifs

Transferts

Mercato d'Été

Mercato d'Hiver

Calendrier

Ligue 1

Classement 

|}

Légende :

P = Promus de Ligue 2 en 2008 T = Tenant du titre 2008

Buteurs 
 Alexandre Licata, 7 buts
 Frédéric Nimani, 6 buts
 Juan Pablo Pino, 6 buts
 Park Chu-young, 5 buts
 Alejandro Alonso, 3 buts
 Yohan Mollo, 2 buts
 Nikola Pokrivač, 2 buts
 Jerko Leko, 2 buts
 Camel Meriem, 1 but
 François Modesto, 1 but
 Igor Lolo, 1 but
2 C.S.C. : P.André (Le Mans) et G.Malicki (Lille)

Passeurs 
 Park Chu-young, 5 passes
 Yohan Mollo, 4 passes
 Alejandro Alonso, 2 passes
 Juan Pablo Pino, 2 passes
 Camel Meriem, 2 passes
 Jean-Jacques Gosso, 2 passes
 Alexandre Licata, 1 passe
 Serge Gakpé, 1 passe
 Jerko Leko, 1 passe
 Nikola Pokrivač, 1 passe
 Dario Šimić, 1 passe
 Adriano, 1 passe
 Igor Lolo, 1 passe

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Statistiques individuelles 
(Mise à jour le )

{| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width="100%"
|+ style="font-size:115%;" |
! rowspan="2" width="50" |Numéro
! rowspan="2" width="30" |Nat.
! rowspan="2" width="150" |Nom
! colspan="5" |Championnat
! colspan="5" |Coupe de France
! colspan="5" |Coupe de la Ligue
! colspan="5" |Total
|- align="center"
! width="30" |M.j.
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |M.j.
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |M.j.
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |M.j.
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
|- bgcolor="#e0ffff"
| 16 ||||Stéphane Ruffier
| 32 || 0 || 0 || 2 || 0
| 4 || 0 || 0 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 36 || 0 || 0 || 3 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 10 ||||Park
| 31 || 5 || 7 || 3 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 35 || 5 || 7 || 3 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 4 ||||Modesto
| 31 || 1 || 0 || 2 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 34 || 1 || 0 || 2 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 27 ||||Nimani
| 28 || 6 || 0 || 1 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|  || 1 || 0 || 0 || 0
| 32 || 6 || 0 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 19 ||||Gosso
| 31 || 0 || 2 || 10 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 32 || 0 || 2 || 10 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 21 ||||Meriem
| 28 || 1 || 5 || 1 || 0
| 2 || 0 || 1 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 31 || 1 || 6 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 14 ||||Šimić
| 27 || 0 || 1 || 2 || 1
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 30 || 0 || 1 || 2 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 26 ||||Mollo
| 24 || 2 || 6 || 3 || 0
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 28 || 2 || 6 || 3 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 6 ||||Pokrivač
| 23 || 2 || 1 || 7 || 0
| 3 || 1 || 0 || 1 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 27 || 3 || 1 || 8 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 2 ||||Mongongu
| 22 || 0 || 0 || 2 || 1
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 26 || 0 || 0 || 2 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 3 ||||Nkoulou
| 24 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 26 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 5 ||||Pérez
| 22 || 0 || 0 || 5 || 0
| 3 || 0 || 0 || 1 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 26 || 0 || 0 || 6 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 23 ||||Leko
| 24 || 2 || 1 || 8 || 1
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 26 || 2 || 1 || 8 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 20 ||||Pino
| 23 || 6 || 3 || 1 || 1
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 26 || 6 || 3 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff
| 22 ||||Licata
| 20 || 7 || 3 || 0 || 0
| 3 || 2 || 0 || 1 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 23 || 9 || 3 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 18 ||||Alonso
| 17 || 3 || 2 || 5 || 1
| 1 || 1 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 19 || 4 || 2 || 5 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 12 ||||Adriano
| 13 || 0 || 0 || 2 || 1
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 1 || 0
| 15 || 1 || 1 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 25* ||||Cufré
| 15 || 3 || 0 || 3 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 15 || 3 || 0 || 3 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 17 ||||Gakpé
| 13 || 0 || 1 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 14 || 0 || 1 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 32 ||||Lolo
| 10 || 1 || 1 || 3 || 0
| 2 || 0 || 1 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 12 || 1 || 2 || 3 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 13 ||||Muratori
| 8 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 1 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 11 || 0 || 0 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 8 ||||Müller
| 7 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 10 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 11 ||||Adu
| 9 || 0 || 0 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 10 || 0 || 0 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 28 ||||Bakar
| 6 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 30 ||||Roma
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 31 ||||Diaz
| 4 || 0 || 0 || 1 || 0
| 1 || 0 || 0 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 5 || 0 || 0 || 2 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 25 ||||Haruna
| 4 || 0 || 0 || 0 || 1
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 4 || 0 || 0 || 0 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 9 ||||Sagbo
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 1 ||||Thuram
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 15 ||||Mangani
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 35* ||||Kaita
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 10* ||||Ménez
| 3 || 0 || 0 || 1 || 1
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 1 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 11* ||||Nenê
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 7* ||||Bernardi
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 29 ||||Zola
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 24 |||| Dufau
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 32* ||||Legati
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
|}

* Joueurs partis en cours de saison

Notes et références 

AS Monaco
Monaco
Saison de l'AS Monaco
Sport à Monaco en 2008
Sport à Monaco en 2009